Lesepult kann stehen für:
 Ambo
 Atzmann (Lesepult)
 Pluteus (Lesepult)

Siehe auch:

 Adlerpult